Die Libéma Open 2019 waren ein Tennisturnier der Damen in Rosmalen bei ’s-Hertogenbosch. Das Rasenplatzturnier der Kategorie International war Teil der WTA Tour 2019 und fand vom 10. bis 16. Juni 2019 statt.

Titelverteidigerinnen waren Aleksandra Krunić im Einzel und die Paarung Elise Mertens/Demi Schuurs im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Libéma Open 2019 fand vom 8. bis 9. Juni 2019 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2019
Tennisturnier in ’s-Hertogenbosch